Altar kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Altaret (berg),

Ecuador 

 Altar (vulkan),

Mexiko 

 Altar, Mexiko, ort, Sonora, 
 Altar (kommun), Sonora, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Ecuadorförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar